He är en romanisering  av två kinesiska efternamn med något olika uttal, något som kan markeras med normalt utelämnade tontecken.

Det ena namnet  skrivs  förenklat och traditionellt 何, , pinyin Hé, och har ton 2 i standarkinesiskt uttal.

Det andra namnet skrivs förenklat 贺, traditionellt 賀, pinyin Hè,  och har ton 4 i stanardkineiskt uttal.

Den 31 december 2014 var 421 personer med efternamnet He bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet He
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 He Chong (född 1987), simhoppare
 He Guoqiang (född 1943), kommunistisk politiker
 He Jianbin (född 1993), simmare
 He Long (1896–1969), krigsherre, kommunist och general
 Mike He (född 1983), taiwanesisk modell och skådespelare
 He Pingping (1988–2010), kortvuxen person
 He Yingqin (1889–1987), nationalistisk politiker och general

Kvinnor
 Kejsarinnan He (död 905)
 He Jianping (född 1963), handbollsspelare
 He Jing (född 1983), kanotist
 He Jun (född 1969), basketspelare
 He Kexin (född 1992), gymnast
 He Rui (1776–1850), kejsarinna
 Sui He (född 1989), fotomodell och skådespelare
 He Wenna (född 1989), gymnast
 He Ying (född 1977), bågskytt
 He Zi (född 1990), simhoppare
 He Zizhen (1909–1984), Mao Zedongs tredje hustru

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina